Вольтьер:

 Вольтьер, Ян — нидерландский астроном.
 Вольтьер — кратер на Луне.